La regione di Guéra è una regione del Ciad. Il capoluogo è Mongo.

Suddivisione amministrativa
La regione è divisa in 4 dipartimenti:

Note